Ueckermann ist der Familienname folgender Personen:
 Edward A. Ueckermann (* 1951), südafrikanischer Acarologe
 Erhard Ueckermann (1924–1996), deutscher Jagdwissenschaftler
 Heinrich Julius Ueckermann (1827–1883), Gründer der südafrikanischen Stadt Heidelberg (Gauteng)
 Hermann Ueckermann (1916–1977), deutscher Schachfunktionär

Ueckermann bezeichnet:
 Ueckermann, pommersches Adelsgeschlecht; siehe: Uckermann (pommersches Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Uekermann